La saison 2006-2007 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de cette première phase, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du Debrecen VSC, double tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur le MTK Budapest et quatorze sur le Zalaegerszeg TE FC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club, qui manque le doublé en s'inclinant en finale de la Coupe de Hongrie face au Budapest Honvéd FC.

Avant le début de la saison, le Ferencváros TC n'a pas eu l'autorisation de s'inscrire en championnat, à cause de graves difficultés financières. Ce retrait profite au Vasas SC,  du championnat la saison dernière, qui est repêché et peut donc s'aligner cette année.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le club d'Újpest FC reçoit 3 points de pénalité pour comportement raciste de ses supporters.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 2006-2007
Championnat Hongrie Football 2006-2007
Hongrie